Der lebende Leichnam steht für:

 Der lebende Leichnam (Tolstoi), Drama von Leo Tolstoi (postume Veröffentlichung)
 Der lebende Leichnam (1918), deutscher Stummfilm von Richard Oswald (1918)
 Der lebende Leichnam (1929), deutsch-sowjetisches Filmdrama von Fedor Ozep (1929)
 Der lebende Leichnam (1981), deutscher Fernsehfilm von Otto Schenk (1981)